Business Is Business –  film del 1915 diretto da Otis Turner
 Business Is Business – album di PMD del 1996